Курбе́ () — прізвище французького походження. Відомі носії:
 Амедей-Анатоль-Проспер Курбе (1827—1885) — французький адмірал, учасник війн з Китаєм.
 Жан Дезіре Гюстав Курбе (1819—1877) — французький живописець, скульптор, графік.
  ( 1976) — французький актор.
  (1888—1967) — бельгійський плавець і ватерполіст.

Географія
 Курбе — назва алжирського міста Земмурі в 1886—1962 роках.
 Курбе — півострів на острові Гранд-Тер в архіпелазі Кергелен.

Інше 
 «» — французький панцерник.
 «» — французький лінкор.
 «» — французький фрегат.
 8238 Курбе — астероїд.
Французькі прізвища